Actéon steht für:
 französische Bezeichnung des griechischen Helden Aktaion
 Actéon, ein Operneinakter von Daniel-François-Esprit Auber und Eugène Scribe (1836)
 Actéon (Charpentier), von Marc-Antoine Charpentier (1684)
 Actéon (Schiff), französische Redoutable-Klasse (1928)
 Actéon-Inseln, Inselgruppe im Tuamotu-Archipel in Französisch-Polynesien